Roscoepoundia är ett släkte av svampar. Roscoepoundia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roscoepoundia